Feliks Kamiński (1902–1958) – doktor medycyny
 Feliks Kamiński (1887–1969) – poseł na Sejm RP V kadencji (1938–1939)
 Feliks Kamiński (1886–1940) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari